Wiencek ist der Familienname folgender Personen:

 David Wiencek (* 1993), deutscher Handballspieler
 Henry Wiencek (* 1952), US-amerikanischer Historiker
 Patrick Wiencek (* 1989), deutscher Handballspieler
 Winfried Wiencek (* 1949), deutscher Gehörlosensportler, Präsident des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes